Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale 6–4, 6–4 Marcel Granollers.

Laurent Recouderc era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Bastian Knittel.

Teste di serie

  Oleksandr Dolgopolov Jr. (secondo turno)
  Santiago Ventura (primo turno)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

 Marcel Granollers (finale)
 Victor Crivoi (secondo turno)
 Pere Riba (primo turno)
 Rui Machado (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour 2010